Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1948/49 werd beslist via de kampioenscompetitie met SVV uit Schiedam als winnaar.

Eindstanden

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid I

2Naar Zuid II

Eerste Klasse Zuid II

1Naar Zuid I

Eerste Klasse West I

2 Naar West II

Eerste Klasse West II

1Naar West I

 1948/49
Competitievoetbal 1948/49